A Empresa de Transportes Santa Silvana Ltda., conhecida somente por Santa Silvana, é uma empresa de transporte urbano e intermunicipal, sediada na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Seu código no sistema estadual de transporte metropolitano de passageiros da Metroplan é da série 41000. Sua frota é composta de ônibus urbanos convencionais, utilizados nas linhas urbanas e metropolitanas (Pelotas e Capão do Leão), e ônibus rodoviários (São Lourenço e Turuçu).

A empresa atende as cidades de Pelotas, Capão do Leão, São Lourenço do Sul e Turuçu. Na cidade de Pelotas, opera a linha Padre Réus e linhas do Bairro Fragata, sob prefixo da série 300, juntamente as demais empresas pertencentes ao CTCP (Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas), consórcio responsável pelo transporte coletivo urbano na cidade. 

Empresas de transporte por ônibus do Rio Grande do Sul
Empresas de Pelotas
Empresas de Capão do Leão
Empresas de transportes públicos do Rio Grande do Sul
Transportes em Pelotas